Томас Енквист је победио у финалу Бајрона Блека са 6:2, 7:6(7:3). Титулу је освојио без изгубљеног сета.

Носиоци 

  'Томас Енквист (победник)
  Вејн Фереира (друго коло)
  Бајрон Блек (финале)
  Јакоб Хласек (друго коло)

 Тим Хенман ''(прво коло) 
 Јонас Бјеркман ''(прво коло) 
 Јохан ван Херк ''(друго коло) 
 Жером Голмар ''(четвртфинале)

Жреб

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 1996.

Отворено првенство Ченаја у тенису 1996.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно